Мартина Штоссель  (; 21 марта 1997, , Аргентина) — аргентинская актриса, певица и танцовщица, получившая известность благодаря роли Виолетты в диснеевском сериале «Виолетта».

Биография 
Мартина Штоссель родилась в Аргентине в семье Алехандро Штосселя, директора программы «Baila Conmigo Paraguay», и Марианы Муслеры. Есть старший брат Франциско Штоссель. Родилась 21 марта 1997 года. С раннего возраста Мартина играет на пианино, танцует, поет. Любимый школьный предмет — история. Также в одном из интервью Мартина рассказывала, что не любит мяту. В 2011 году записала песню «Tu Resplandor», которая вошла в альбом «Disney Princess».

Карьера 
Мартина Штоссель сыграла главную роль в сериале «Виолетта». Съемки сериала начались 27 сентября 2011 года, а 14 мая 2012 года состоялась премьера сериала в Латинской Америке и Италии. За месяц до премьеры «Виолетты» на канале «Disney» в передаче «Zapping Zone» дебютировал клип на песню «En Mi Mundo», исполненной Штоссель, который стал главной темой сериала. В 2013 году получила премию «Мартин Фиерро», а также была номинирована на премию Nickelodeon Argentina Kids' Choice Awards (в категории «лучшая латиноамериканская актриса») и стала обладательницей премии Kids' Choice Awards Argentina.

В 2011 году Штоссель было предоставлено право на запись испанской версии песни «The Glow» («Tu Resplandor»), оригинал которой исполняет певица Шеннон Сондерс. Песня вошла в альбом «Disney Princess: Fairy Tale Songs».Кроме того в 2012 году в качестве заглавного сингла (1 саундтрека) к «Виолетте» была выпущена песня «En Mi Mundo» («В моём мире») и песни с Пабло Эспиноса «Tienes Todo» и Лодовикой Комельо «Junto a Ti».

В 2013 году вместе с Лодовика Комельо участвовала в итальянском дубляже мультфильма «Университет монстров». В этом же году исполнила песню All’alba Sorgerò (Let It Go) королевы Эльзы в титрах итальянской локализации диснеевского мультфильма «Холодное сердце»

21 августа 2015 года подписала контракт с лейблом «Hollywood Records» для записи своего сольного альбома «TINI». Песни в альбоме на испанском и английском языке. Некоторые из них исполнены вместе с Хорхе Бланко.

4 мая 2016 вышел фильм «Тини: Новая жизнь Виолетты» со Штоссель в главной роли.

В 2016 году вышел первый сольный альбом «Tini». В апреле 2016 вышел клип на песню «Siempre Brillaras», в мае — «Losing The Love», в июле — «Great Escape». Дебютный альбом Штоссель получил «платиновую» и «золотую» сертификацию в Аргентине. Количество продаж в мире составило 100 тысяч.

18 марта 2017 года начался первый тур Штоссель «Got me started». 14 июля — премьера песни «It’s a lie», совместно с британской группой The Vamps. В октябре выпустила песню «Te quiero mas» с певцом Nacho.

В сентябре 2018 года вошла в состав жюри «La voz: Argentina»

В 2018 году выпустила второй сольный альбом «Quiro Volver», тогда же стартовал тур под тем же названием. Появилась на премии «Latin American Music Awards», где исполнила совместно с Alvaro Soler и FLO RIDA ремикс на песню «La cintura».

В 2020 году 4-го декабря выпустила третий студийный альбом «TINI TINI TINI». 21 мая 2022 года в поддержку третьего альбома отправилась в тур «TINI TOUR».

30 мая 2022 года состоялась премьера песни Кристины Агилеры в сотрудничестве с Тини.

Фильмография

Дискография

Студийные альбомы (сольные)

Синглы с сольных альбомов

Студийные альбомы (сериал «Виолетта»)

Музыкальные видеоклипы

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Мартины Штоссель официальная страница страница ВКонтакте Мартины Штоссель

Актрисы телевидения Аргентины
Наставники телешоу «The Voice»
Лауреаты премии «Мартин Фьерро» лучшему новому артисту